Le prénom Blanche, (de la racine germanique blank signifiant clair ou brillant) est un prénom qui a été introduit dans la famille capétienne de France par le mariage de Blanche de Castille avec , roi de France. 

Il a ensuite été attribué à plusieurs princesses royales, mais s'est aussi transmis dans les branches cadettes d'Anjou, d'Artois, de Bourgogne et de Navarre. Par mariage, la maison de France a elle-même transmis ce prénom à des familles étrangères, comme la maison de Lancastre en Angleterre. 

Outre Blanche de Castille, deux autres reines de France ont porté le prénom de Blanche.

Apparu ou réapparu au  dans la maison royale de Navarre, le prénom Blanche est moyennement utilisé dans les maisons de Navarre et de Castille. Blanche de Castille le transmet à la dynastie capétienne, où il connaît une certaine popularité au cours des  avant de n'être que peu utilisé à partir du .

Origine du prénom dans l’aristocratie 
Le prénom Blanche fait son apparition dans la famille des Ingelgeriens, avec :
 Adélaïde dite Blanche (v. 947 † 1026), fille de , comte d'Anjou et mariée successivement à Étienne († 970), comte de Gévaudan, Raymond († 978), comte de Toulouse, Louis de France (967 † 987) (futur roi ) et  (v. 955 † 993), comte de Provence.
 Ermengarde dite Blanche († 1076), petite-nièce de la précédente, car fille de , comte d'Anjou et mariée successivement à , comte du Gâtinais († v. 1044) et à  (1011 † 1076), duc de Bourgogne.

Il y a ensuite une Avoye dite Blanche († 1067/1070), fille de Geoffroy, seigneur de Sablé-sur-Sarthe, et marié à Robert le Bourguignon, seigneur de Craon.

En raison d'une documentation insuffisante, il est difficile d'établir une parenté entre les deux familles d'Anjou et de Sablé, parenté suggérée par le prénom de Geoffroy présent dans les deux lignages et aussi par la proximité géographique. Un peu moins d'un siècle plus tard, une Marguerite de l'Aigle († 1141), issue par sa mère des comtes du Perche, donc parente à la fois des comtes d'Anjou et des seigneurs de Sablé, épouse le roi  (v. 1105 † 1150). C'est au sein de ce couple que le prénom de Blanche réapparaît avec Blanche de Navarre (1133 † 1156), mariée en 1151 avec le roi , et grand-mère de la reine de France Blanche de Castille.  et Marguerite de l'Aigle ont également un fils, , roi de Navarre, père de Blanche de Navarre (1177 † 1229), mariée en 1199 à , comte de Champagne.

Les Blanche de France

Blanche de France (1240-1243), fille de Saint Louis 
Née le 12 juillet ou le , morte le , fille de  (1214 † 1270) et de Marguerite de Provence (1221 † 1295). Sa naissance a été accueillie avec soulagement par l'entourage royal, car elle survenait après deux fausses couches et six ans de mariage des parents. Elle a été inhumée à l'abbaye de Royaumont, mais ses restes ont été transférés à Saint-Denis en 1820.

Blanche de France (1253-1320), fille de Saint Louis et princesse héritière de Castille 

Née à Jaffa en 1253 pendant la septième croisade, morte entre le  et le , enterrée au couvent des Cordeliers de Paris. Comme la précédente, elle est fille de  (1214 † 1270) et de Marguerite de Provence (1221 † 1295).

Elle est mariée le  à Burgos avec Ferdinand (1255 † 1275), prince héritier de Castille.

On compte parmi sa descendance au moins deux Blanche de la Cerda, mais ce prénom peut aussi avoir été transmis par Ferdinand de la Cerda, descendant d'une sœur de Blanche de Castille :
 une petite-fille (1311 † 1347), marié à Juan de Castille (1282 † 1348), dit el Scritor, seigneur de Villena et d'Escalona,
 une arrière-petite-fille, morte jeune avant 1341.

Le gable de son tombeau du couvent des Cordeliers est conservé au musée Carnavalet. On y voit la princesse, en habit de veuve, agenouillée, dans une attitude d'oraison, aux pieds de son père.

Blanche de France (1282-1305), fille de , comtesse d'Alsace et duchesse d'Autriche 

Née en 1278, morte à Vienne le , elle est fille de  (1245 † 1285) et de Marie de Brabant (1254 † 1321).

Elle est d'abord fiancée :
 en septembre 1290 à  (1267 † 1330), futur marquis de Namur
 le  à  (1284 † 1327), futur roi d'Angleterre
 en 1296 à Jean d'Avesnes († 1302), comte d'Ostrevant, fils , comte de Hainaut.

Finalement, elle épouse le   (1282 † 1307), duc d'Autriche et roi de Bohême. Son beau-père, l'empereur  la fait alors comtesse d'Alsace.

Blanche de France († 1294), fille de  
Morte peu après 1294, elle est fille de  (1268 † 1314), roi de France, et de  (1271 † 1305), reine de Navarre et comtesse de Champagne.

Sa sœur Marguerite de France était fiancée à  (1285 † 1312), futur roi de Castille, quand elle meurt en 1294. Tenant à l'alliance avec la Castille, le roi  fiance immédiatement sa fille Blanche avec Ferdinand de Castille, mais Blanche meurt peu après.

Blanche de France (1313-1358), fille de , clarisse 

Née en 1313, morte à Longchamps le , elle est fille de  (1293 † 1322), roi de France, et de Jeanne (1291 † 1330), comtesse de Bourgogne. Elle se retire en 1319 comme clarisse à l'abbaye de Longchamps.

Blanche de France (1328-1393), fille de , duchesse d'Orléans 

Née près d'Orléans le , morte à Vincennes , elle est fille posthume de  (1294 † 1328), roi de France, et de sa troisième épouse Jeanne d'Évreux (1310 † 1371).

Elle épouse, le , son cousin Philippe de Valois (1336 † 1375), duc d'Orléans.

Les Blanches parmi les branches cadettes de la famille de France

Blanche d'Artois 

Il n'y a qu'une Blanche d'Artois (1248 † 1302), fille de , comte d'Artois (1216 † 1250) et de Mathilde de Brabant (1224 † 1288). Par son père, elle est petite-fille de Blanche de Castille.

Elle épouse en 1269 en premières noces  († 1274) roi de Navarre et comte de Champagne, puis en secondes noces en 1276 Edmond (1245 † 1296), comte de Lancastre.

De son premier mariage est née , reine de Navarre et comtesse de Champagne qui épouse son cousin le roi Philippe le Bel et qui se trouve mère d'une Blanche et grand-mère de deux autres. De son second mariage est issue la première maison de Lancastre à laquelle appartiennent deux Blanche de Lancastre.

Même si Blanche d'Artois est la seule princesse d'Artois à porter ce prénom, elle n'est pas la seule à transmettre le prénom de Blanche. Sa nièce Mahaut d'Artois épouse le comte  et nomme une de ses filles de ce prénom. Son neveu Philippe d'Artois épouse Blanche de Bretagne qui tient son prénom des rois de Navarre. Leur fille Catherine d'Artois épouse , comte d'Aumale et est la mère d'une Blanche d'Aumale, mariée à . Une autre de leurs filles, Jeanne d'Artois, épouse  et est la mère de Blanche de Foix, mariée au captal de Buch.

Les Blanche d'Anjou 
La branche d'Anjou-Sicile est issue du dernier fils de  et de Blanche de Castille. Trois princesses de cette branche portent le prénom de Blanche, qui a été transmis dans la famille royale d'Aragon.

Les Blanche de Bourgogne 
Au Moyen Âge, il y avait deux familles de Bourgogne :
 la famille des ducs de Bourgogne.Le prénom Blanche a été transmis à cette famille par le mariage du duc  et d'Agnès de France, fille de saint Louis et petite-fille de Blanche de Castille. Ils ont eu, entre autres :
Blanche de Bourgogne (1288 † 1348), mariée en 1307 à  (1284 † 1329), comte de Savoie. Son mari a une nièce, Blanche Marie de Savoie (1335 † 1387), mariée à , seigneur de Milan. Cette Blanche de Savoie ne se rattache de manière proche à cet ensemble de Blanche. Peut-être tient-elle son prénom d'une relation marraine-filleule avec sa tante.
 Marguerite de Bourgogne (1290 † 1315), mariée à , roi de France, mère de  (1311-1349), reine de Navarre, mariée à Philippe d'Évreux. Il y a ensuite plusieurs Blanche dans la famille d'Évreux-Navarre.

 la famille des comtes de Bourgogne.Le prénom Blanche a été transmis à cette famille par le mariage du comte  et de Mahaut d'Artois, arrière-petite-fille de Blanche de Castille. Ils ont eu, entre autres :
Blanche de Bourgogne (v. 1296 † 1328), mariée à , roi de France
 Jeanne de Bourgogne (1291 † 1330), mariée à , roi de France, et mère de Blanche de France (1313-1358), clarisse à Longchamps.

Les Blanche de Bourbon 
La maison capétienne de Bourbon est issue de Robert de France (1256 † 1317), comte de Clermont et dernier fils de saint Louis, donc petit-fils de Blanche de Castille. Il épouse Béatrice de Bourgogne (1257 † 1310), dame de Bourbon, qui donne naissance à :
 Blanche de Bourbon (1281 † 1304), mariée à  (1282 † 1325), comte d'Auvergne et de Boulogne.

 (1311 † 1356), duc de Bourbon et petit-fils de Robert de France, comte de Clermont, et son épouse Isabelle de Valois (1313 † 1383) ont eu parmi leurs enfants :
 Blanche de Bourbon (1339 † 1361), mariée à Pierre le Cruel (1334 † 1369), roi de Castille.

Blanche de Valois 

Il n'y a qu'une seule Blanche de Valois (1316 † 1348), fille de Charles de France, comte de Valois (1270 † 1325) et de Mahaut de Châtillon (1293 † 1358). Son prénom est aussi bien présent dans sa famille paternelle, descendante de Blanche de Castille, que dans celle de sa mère, petite fille de Blanche de Navarre. Elle épouse en 1323 Charles de Luxembourg (1316 † 1355), roi de Bohême et comte de Luxembourg, et qui deviendra par la suite empereur germanique.

Par sa sœur, elle est également tante de la seconde Blanche de Bourbon.

Les Blanche d'Évreux-Navarre 

La branche capétienne d'Évreux-Navarre concentre plusieurs lignées, capétiennes et non capétiennes qui lui ont transmis le prénom de Blanche. Cette branche est issue du mariage de Philippe, comte d'Évreux et de , reine de Navarre. Or :
 le père de Philippe d'Évreux, Louis de France, est un frère cadet de  et d'une Blanche de France, neveu de deux Blanche de France et arrière-petit-fils de Blanche de Castille.
 la mère de Philippe d'Évreux, Marguerite d'Artois est fille de Philippe d'Artois (neveu d'une Blanche d'Artois) et de Blanche de Bretagne.
 le père de , , est fils de , frère et neveu de plusieurs Blanche de France, et de , descendante de Blanche de Navarre.

Parmi leur descendants,  et  ont eu :
 une fille Blanche de Navarre (1331 † 1398), seconde épouse de .
 une petite-fille, Blanche de Navarre (1372 † 1385), fille de , roi de Navarre.
 une arrière-petite-fille,  (1385 † 1441), reine de Navarre, fille de , roi de Navarre, mariée à  et mère d'une Blanche d'Aragon (1424 † 1464), mariée au roi .
 une autre arrière-petite-fille, Blanche de Navarre, fille de Jean de Béarn et de Jeanne, bâtarde de Navarre, mariée en 1427 à Hug de Cardona.

Les Blanche de Bretagne 
Des différentes branches de la dynastie capétienne, celle de Bretagne est la seule pour laquelle la transmission du prénom Blanche n'est pas passé par Blanche de Castille. En effet, il y apparait après le mariage entre Blanche de Navarre (1226 † 1283) et  (1217 † 1286), duc de Bretagne. Parmi leurs descendants :
 Blanche de Bretagne (1270 † 1327), fille du duc  et de Béatrice d'Angleterre, mariée à  Philippe d'Artois.
 Blanche de Bretagne (1300 † jeune), fille d', duc de Bretagne, et de Yolande de Dreux.
 Blanche de Bretagne (1397 † av.1419), fille de , duc de Bretagne, et de Jeanne de Navarre, mariée à , comte d'Armagnac.

Les reines de France prénommées Blanche 
 Blanche de Castille (1188 † 1252), femme de .
 Blanche de Bourgogne (v. 1296 † 1326), première épouse de .
 Blanche de Navarre (1331 † 1398), seconde épouse de .

Notes et références 

Homonymie capétienne